Hunts Green est un toponyme pouvant désigner:

Toponyme

Hunts Green, hameau de Boxford dans le Berkshire
Hunt's Green, hameau de The Lee dans le Buckinghamshire

Homonymie de toponyme